IRC pode um acrónimo para:
 Internet Relay Chat, um protocolo de comunicação;
 Imposto sobre o Rendimento das pessoas Colectivas, um imposto aplicado a empresas portuguesas.
 Insuficiência renal crônica, uma doença.
 Intercontinental Rally Challenge, um campeonato de rali.
Pode estar também à procura de:
 mIRC, um dos clientes de IRC mais conhecidos.

Desambiguação